Lincoln megye a következő helyeken van:

 Ausztrália
 Lincoln megye (Új Dél-Wales)
 Lincoln Land járás, Tasmania régi neve

 Kanada
 Lincoln megye (Ontario), Ontario állam egyik történelmi megyéje

 Egyesült Királyság
 Lincolnshire 

 USA
 Lincoln megye (Arkansas)
 Lincoln megye (Colorado)
 Lincoln megye (Dél-Dakota)
 Lincoln megye (Észak-Karolina)
 Lincoln megye (Georgia)
 Lincoln megye (Idaho)
 Lincoln megye (Kansas)
 Lincoln megye (Kentucky)
 Lincoln megye (Louisiana)
 Lincoln megye (Maine)
 Lincoln megye (Minnesota)
 Lincoln megye (Mississippi) 
 Lincoln megye (Missouri) 
 Lincoln megye (Montana) 
 Lincoln megye (Nebraska)
 Lincoln megye (Nevada)
 Lincoln megye (Nyugat-Virginia) 
 Lincoln megye (Oklahoma) 
 Lincoln megye (Oregon)
 Lincoln megye (Tennessee)
 Lincoln megye (Új-Mexikó)
 Lincoln megye (Washington)
 Lincoln megye (Wisconsin) 
 Lincoln megye (Wyoming)